Los Abuelos de la Nada puede referirse a los siguientes significados:

 Los Abuelos de la Nada: Grupo de rock argentino. Fundado por Miguel Abuelo en 1967, activo hasta 1985, tuvo un periodo inactivo entre 1970 y 1981.

 Los Abuelos de la Nada (álbum): Es el primer álbum de estudio del grupo de rock argentino Los Abuelos de la Nada. Lanzado en 1982.

 Los Abuelos de la Nada 1: Álbum remix y recopilatorio lanzado en 1994, del disuelto grupo.

 Los Abuelos de la Nada 2: Álbum remix y recopilatorio lanzado en 1995, del disuelto grupo.